Астеизм (букв. «столичность», от греч. asteismos; от asteios, произ. от asty — «город», соответствует лат. urbanitas) — вид иронии как тропа. Поначалу представлял собой изящное, городское обращение, остроумный разговор, насмешку. Со временем в риторике термин астеизм стал обозначать прием, при котором, многозначительно умалчивая о чём-нибудь, стараются этим, так сказать, красноречивым молчанием обратить на предмет ещё большее внимание. Со временем астеизм начал интерпретироваться как ироничное (само)очернение, гротескную (само)критику или же самоунижающие слова для скрытого самовосхваления. Астеизм похож на антифразис, однако отличается от него большей «агрессивностью», нарочитой, преувеличенной критикой. Астеизм как троп выявляется при анализе литературных произведений различных авторов.

Примеры 
 В речи Коробочки из «Мёртвых душ» (Н. В. Гоголь):

— Право, — отвечала помещица, — моё такое неопытное вдовье дело! Лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

 (А. Чехов): «Собачонка ничего себе … сердится, шельма».

 Венсан Вуатюр:

«Quoi! encore un nouveau chef-d'œuvre! N'était-ce pas assez de ceux que vous avez déjà publiés? Vous voulez donc désespérer tout à fait vos rivaux ?»
«Как! Eщё один шедевр! Неужели недостаточно тех, что Вы уже опубликовали? Вы, наверно, хотите привести Ваших соперников в полное отчаяние?»

Особенности употребления 
При характеристике астеизма в качестве тропа обычно пользуются узким значением этого слова, поскольку в широком значении астеизм может означать любую элегантную шутку вообще. В узком же значении астеизм определяется как комплимент, чаще всего самому себе, причем сделанный в форме гротескной самокритики, преувеличенного самоуничижения. В целом, это похвала в форме порицания, описываемое как «самоуничижение паче гордость». Следует отметить и то, что осуществление астеизма часто требует контекстуальной «прозрачности», как и осуществление антифразиса. В противном случае астеизм может быть воспринят как ханжество.

Примечания

Литература 
 

Тропы